Kapfenhardt steht für:

Orte
 Kapfenhardt (Unterreichenbach), eine ehemals selbstständige Gemeinde, nun Teil der Gemeinde Unterreichenbach im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Kapfenhardt (Kupferzell), eine Wüstung im Ortsteil Mangoldsall der Gemeinde Kupferzell im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Kapfenhardt (Weissach), eine Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Weissach im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Bauwerke
 Burg Kapfenhardt, eine Burgruine bei der Wüstung Kapfenhardt der Gemeinde Weisach im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg